Серге́й Петро́вич Ивано́в:

 Иванов, Сергей Петрович (1893—1983) — французский художник русского происхождения.
 Иванов, Сергей Петрович (1906—1964) — советский футболист.
 Иванов, Сергей Петрович (1951—2000) — советский и украинский киноактёр и сценарист.
 Иванов, Сергей Петрович — советский учёный, лауреат Сталинской премии.